Bentlage bezeichnet:

 Bentlage (Rheine), ein Stadtteil von Rheine an der Ems, an dem sich bis 2012 der Heeresflugplatz Rheine-Bentlage der Bundeswehr befand
 Kloster Bentlage, ein ehemaliges Kloster und späterer Fürstensitz bei Rheine
 Bentlager Wald 

Bentlage ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Bentlage (1896–1969), deutsche Kapitän zur See und Heimatforscher
 Johannes Bentlage (1888–1950), Landrat des Kreises Hamm (1926–1933)
 Josephine Gertrud Bentlage (1849–?), deutsche Schriftstellerin
 Margarete zur Bentlage (1891–1954), deutsche Schriftstellerin